Ники́та Деми́дов: Демидов, Никита (Никита Демидович Антуфьев; 1656—1725) — российский промышленник, основатель рода Демидовых.
 Демидов, Никита Никитич (1688—1758) — российский промышленник, землевладелец.
 Демидов, Никита Никитич (1728—1804) — российский промышленник.
 Демидов, Никита Акинфиевич (1724—1789) — российский промышленник, меценат, коллекционер, землевладелец.